Polsstokhoogspringen, een atletiekonderdeel. 
 Fierljeppen, ook wel polsstokverspringen, een Hollands-Friese sport.

Zie ook
 Polsstok